TLV steht für:
 Flughafen Ben Gurion, als IATA-Code
 Threshold limit value, englisch für Arbeitsplatzgrenzwert 
 Total liquid ventilation, englisch für „Vollständige Flüssigkeitsbeatmung“
 Type-Length-Value (englisch für „Typ-Länge-Wert“), ein Datenformat, bei dem auf den Datentyp die Länge des folgenden Wertes folgt
 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
 Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
 Thüringer Lehrerverband
 Thüringer Leichtathletik-Verband, Regionalverband im Deutschen Leichtathletik-Verband

TLV